Hansfordiellopsis är ett släkte av svampar. Hansfordiellopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hansfordiellopsis